Lammers ist ein ursprünglich niederdeutscher Familienname, der durch Auswanderer in vielen Ländern verbreitet wurde.

Herkunft des Namens 
Der Name leitet sich, ebenso wie der Name Lammersen (des Lamberts Sohn), von dem Vornamen Lambert ab.
Lambert ist die niederdeutsche Form des Personennamens Landberht, ahd. land = Heimat, Eigen(Land); beraht = strahlend, glänzend, stolz.

Andere Schreibweisen 
Andere Schreibweisen sind Lamers, Lambers, Lammer, Lammert (siehe z. B. Norbert Lammert), Lammerts und Lamerz.

Namensträger

Familienname 
 Aloys Lammers (1877–1966), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (Zentrum)

 Christoph Lammers (* 1976), deutscher Politik- und Sozialwissenschaftler
 Claas-Hinrich Lammers (* 1962), deutscher Psychiater und Psychotherapeut
 Clemens Lammers (1882–1957), deutscher Politiker (Zentrum)
 Cor Lammers (1928–2009), niederländischer Soziologe
 Egbert Lammers (1908–1996), deutscher Künstler
 Esmé Lammers (* 1958), niederländische Autorin und Regisseurin
 Felix Lammers (* 1996), deutscher Rugbyspieler
 Ferdinand Lammers (Johann Wolfgang Ferdinand Lammers; 1795–1855), deutscher Jurist
 Frank Lammers (* 1972), niederländischer Schauspieler und Regisseur
 Gadso Lammers (1918–2011), Prof. Dr.-Ing., Lehrstuhlinhaber und Leiter des Instituts für Städtebau und Landesplanung der Universität Karlsruhe (TH) von 1963 bis 1984
 Georg Lammers (1905–1987), deutscher Leichtathlet
 Hans Heinrich Lammers (1879–1962), deutscher Jurist, Beamter, SS-Obergruppenführer und Chef der Reichskanzlei
 Heinrich Lammers (* 1951), deutscher Tischtennisspieler 
 Heinz Lammers (1929–2022), deutscher Ausbilder von Pferden und Reitern.

 Josef Lammers (1922–2012), deutscher Fußballspieler
 Karl Christian Lammers (* 1943), dänischer Neuzeithistoriker
 Kim Lammers (* 1981), niederländische Feldhockeyspielerin
 Konrad Lammers (1948–2019), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Lothar Lammers (1926–2012), deutscher Glücksspielpionier
 Marc Lammers (* 1969), niederländischer Hockeytrainer
 Markus Lammers (* 1986), deutscher Schachspieler
 Martin Lammers OFM (auch Martinho Lammers; * 1939), deutscher Ordensgeistlicher, emeritierter Bischof der Territorialprälatur Óbidos in Brasilien
 Mathilde Lammers (1837–1905), deutsche Pädagogin und Frauenrechtlerin
 Pär Lammers (* 1982), deutscher Jazzmusiker, Komponist und Produzent
 Sam Lammers (* 1997), niederländischer Fußballspieler
 Thomas G. Lammers (* 1955), US-amerikanischer Botaniker
 Thorvald Lammers (1841–1922), norwegischer Komponist, Opernsänger (Bariton) und Dirigent
 Walther Lammers (1914–1990), deutscher Historiker

Sonstiges 
 Turid Lammers, weibliche Romanfigur des norwegischen Autors Dag Solstad
 Lammers-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika

Einzelnachweise 

Familienname